Plaatsen

 Moeganvlakte, laagland in Azerbeidzjan
Voorlopige Militare Dictatuur Moegan
Sovjetrepubliek Moegan
 Talysh-Mughan Autonome Republiek

 Muğan Gəncəli, plaats in Azerbeidzjan
 Muğan (Biləsuvar), plaats in Azerbeidzjan
 Muğan (Hacıqabul), plaats in Azerbeidzjan
 Muğan (Cəlilabad), plaats in Azerbeidzjan
 Hovtamej, plaats in Armenië

Personen

 Muqan Qaghan, Centraal-Aziatische kan